Erasistratus steht für:
 Erasistratus, lateinische Form von Erasistratos (um 305 v. Chr.–um 250 v. Chr.), griechischer Arzt und Naturforscher, Anatom, Chirurg und Physiologe

Erasistratus ist der akademische Beiname folgender Mitglieder der Leopoldina:
 Erasistratus: Joseph Ignatz Muschel von Moschau († nach 1686), deutscher Mediziner
 Erasistratus II.: Johann Christoph Andreas Mayer (1747–1801), deutscher Mediziner
 Erasistratus III.: Georg von Wedekind (Mediziner) (1761–1831), deutscher Mediziner
 Erasistratus: Alfred Fiedler (Mediziner) (1835–1921), deutscher Mediziner